Sgùrr Mòr (gälisch für Großer Gipfel) ist der Name folgender Berge in Schottland

 Sgùrr Mòr (Fannichs), 1109 m hoher Berg nördlich von Achnasheen
 Sgùrr Mòr (Loch Quoich), 1003 m hoher Berg südlich von Loch Quoich
 Sgùrr Mòr (Loch Morar), 612 m hoher Berg nördlich von Loch Morar
 Sgùrr Mòr (Trotternish), 494 m hoher Berg auf der Insel Skye

Siehe auch
 Sgùrr Choinnich Mòr, 1094 m hoher Berg in den Grey Corries
 Sgùrr Eilde Mòr, 1010 m hoher Berg in den Mamores
 Sgùrr Mhòr, 986 m hoher Berg bei Torridon
 Sgùrr Dubh Mòr, 944 m hoher Berg in den Cuillin Hills